Реагентная водоподготовка - это мероприятия по устранению негативных свойств воды при помощи специальных реагентов-ингибиторов.

В системах теплоснабжения и горячего водоснабжения реагентная водоподготовка призвана исключить накипеобразующие свойства воды и минимизировать процессы коррозионных разрушений. Основными источниками образования накипи являются - Са2+ и Мg2+, для их устранения используют либо умягчение воды либо специальные реагенты (антинакипины). Для защиты от коррозионных разрушений широкое распространение нашли ингибиторы комплексного действия, которые одновременно защищают оборудование и трубопроводы от отложений и коррозии.

В оборотных системах охлаждения с градирнями при реагентной водоподготовке дополнительно используются биоциды - реагенты против биологических обрастаний, моллюсков и водорослей.

На сегодняшний день метод реагентной водоподготовки является эффективным методом стабилизационной и антикоррозионной обработки воды согласно СанПиН 2.1.4.2496-09.

Решает проблемы:
 Коррозия
 Отложение     солей в распределительных сетях
 Низкое     давление в сети
 Выход из     строя насосного оборудования и дорогостоящая замена насосов
 Снижение     эффективности теплообменных процессов
 Преждевременный     выход из строя бойлеров и теплообменников
 Неточные     показания или выход из строя водоизмерительного оборудования
 Увеличение     бактериологического загрязнения

См. также 
 Водоподготовка
 Загрязнение пресных вод
 Водоочистка
 Питьевая вода
 ГВС

Химическая технология